Гавар — имя собственное.

 Гавар (город) — город в Армении, столица области Гехаркуник.
 Гавар (месторождение) — крупнейшее нефтегазовое месторождение в Саудовской Аравии.
 Гавар (административная единица) — административная единица деления Великой Армении.